Sah bezeichnet:
 Chih-Tang Sah (* 1932), chinesisch-US-amerikanischer Elektroingenieur
 Peter P. T. Sah (1900–1987), chinesischer Chemiker
 Sah (Sternbild), ein altägyptisches Sternbild
 Sáh (Einheit), ein historisches Längenmaß

SAH steht für:
 Flughafen Sanaa im Jemen als IATA-Code
 Schweizerisches Arbeiterhilfswerk, Schweizer Werk für Bildungs- und Integrationsprogramme zug. von Erwerbslosen und Migranten, bzw. früherer Name von Solidar Suisse, einer Schweizer Non-Profit-Organisation
 Westsahara, UNDP-Code

sah steht für:
 Jakutische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
Saah
Sahh

Abkürzung